Паша Алиев:
* Алиев, Паша Магеррам оглы (род. 1972) — советский и азербайджанский футболист.
 Алиев, Паша — советский партийный деятель, первый секретарь Нахичеванского обкома КП Азербайджана (1952).